Jean Benoît peut faire référence à :
 Jean Benoît (1483-1573), théologien français, auteur d'une édition annotée et d'un commentaire de la Bible ;
 Jean Benoît, religieux français ;
 Jean Benoît (1922-2010), artiste surréaliste canadien.